Били Поток може бити:

 Били Поток (Купрес), насељено мјесто у општини Купрес, Федерација БиХ, БиХ
 Били Поток (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република